Callier peut désigner :
 Frances Callier (1969-), actrice américaine ;
 Hubert Callier (1764-1819),  militaire français ;
 Terry Callier (1945-2012), chanteur et musicien américain.